Цутія Кеко () — японська манґака, дизайнер та ілюстратор. Народилася 31 липня в місті Кюсю. В даний час живе на острові Окінава. Зараз займається дизайном персонажів для відео ігор, аніме і манги. У роботі використовує комп'ютер Макінтош і такі програми як художник, Photoshop і Illustrator. Їй належить розробка і дизайн персонажів в аніме Білий хрест і манзі Weiß Kreuz.

Роботи 
 «Cancer dam W anthology» - (манга) 
 «Genealogy fan book on holy war» - (ілюстрації) 
 «Strange news of goddess» - (ілюстрації) 
 «Graduation crossing word» anthology" - (ілюстрації) 
 «Vampire series anthology» - (ілюстрації) 
 «Gallaforce-the revolution» - (ОВА дизайн персонажів і інше).
 1997 рік - Weiß Kreuz - співавтор.
 1998 рік - Білий хрест [ТВ] - дизайн (концептуальний).
 1996 рік - Дівоча Сила OVA-6 - дизайн (концептуальний).

 Розробка та дизайн персонажів у грі "BLACK/MATRIX" (RPG), яка вийшла спочатку на приставці Sega Saturn, а після і на Sony Playstation.

Посилання 
 Інформація на "world-art"
 Інйормація на "weisskreuz"

Художники-ілюстратори Японії
Ілюстраторки
Манґаки
Японські художниці
Уродженці префектури Яманасі